ASD Unione Sportiva Savoia 1908 je italský fotbalový klub, sídlící ve městě Torre Annunziata. Klub byl založen v roce 1908 s názvem Unione Sportiva Savoia. Založili jej průmyslníci z místních mlýnů a továren na těstoviny. První soutěž hrál až v roce 1915. První bankrot klubu přišel po sezoně 2000/2001. Klub skončil a sloučil se s klubem Internapoli Football Club a vznikl na jeden rok s názvem Football Club Intersavoia. Hrál v regionální lize. V sezoně 2009/2010 se během probíhající ligy klub rozhodl ukončit činnost. Dne 10. června 2010 fanoušci s názvem Athletic Savoye se rozhodli, s podporou starosty města, založit klub nový – ASD Calcio Savoia. Dne 17. února 2011 klub získal v aukci historickou značku Associazione Calcio Savoia 1908.

Nejvyšší soutěž klub hrál v pěti sezonách. Bylo to v sezonách 1920/1921 až 1924/1925. Největší úspěch byl 2. místo v sezoně 1923/1924.

Umístění v italské lize podle sezón

Odkazy

Externí odkazy 
 
  
 Profil na transfermarkt.de 

Italské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908